Spark est un mot anglais qui signifie « étincelle » ou « étinceler ». Il peut également faire référence à :

Patronyme 

 Benjamin Spark (1969-), peintre franco-belge ; 
 Jeany Spark (1982-), actrice britannique ;
 Muriel Spark (1918-2006), romancière britannique.

Pseudonyme 

 Spark, un des alias du musicien et compositeur canadien Richie Hawtin.

Informatique 
 Spark, logiciel de messagerie instantanée
 Apache Spark, en informatique, framework open-source de calcul distribué

Musique 
 Spark, chanson de Tori Amos
 Spark, chanson d'Amy Macdonald
 Spark, album du groupe japonais Orange Range
 Spark, groupe de J-pop
 Spark, ensemble (quintette) musical allemand

Cinéma 
 Spark : L'Héritier de la planète des singes, film canadien d'animation réalisé par Aaron Woodley sorti en 2016.

Autres 
 SPARK, lanceur américain en cours de développement.
 Le spark, composant vital, l'âme des robots de l'univers de fiction des Transformers
 Spark, marque d’équipement de sécurité hippique, plus particulièrement des gilets de protection individuel à airbag pour le cavalier
 Le HMS Spark, un sous-marin de  de la Royal Navy.

Patronyme anglais